Best of Adrian е сборен албум на германската хевиметъл банда Running Wild от 2006 година.

Списък на песните 
 The Rivalry – 05:34
 Draw the Line – 04:13
 Detonator – 03:51
 Firebreather – 4:02
 Kiss of Death – 03:36
 Ballad of William Kidd – 8:41
 Victory – 4:48
 Tsar – 7:07
 Welcome to Hell – 4:33
 The Brotherhood – 6:47
 Pirate Song – 03:17
 Rogues en Vogue – 04:48
 Bad to the Bone (live) – 4:46
 Welcome to Hell (live) – 4:33
 Under Jolly Roger (live) – 4:43

Музиканти 
 Rock'n'Rolf – вокал, китари
 Thilo Herrmann – китари
 Thomas Smuszynski – бас
 Peter Pichl – бас
 Jörg Michael – барабани
 Angelo Sasso – барабани
 Mattias Liebetruth – барабани

Музикални албуми от 2006 година
Метъл албуми